Kamsé peut désigner :
 Kamsé, la localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso
 Kamsé-Peulh, la localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso
 Kamsé, la localité située dans le département de Pissila au Burkina Faso
 Kamsé, la localité située dans le département de Soudougui au Burkina Faso
 Kamsé, la localité située dans le département de Thyou au Burkina Faso

Homonymie de localités